De Coninckplein (Antwerpen), een plein in de Belgische stad Antwerpen
 De Concinkplein (Roeselare), een plein in de Belgische stad Roeselare